Filmkalender steht für:

 einen Bild- oder Kunstkalender zur Thematik Film, siehe Kalendarium#Gedruckte Kalender
 einen Almanach bzw. ein Jahrbuch zum Thema Film, siehe Liste der Filmjahre